Miejscowości w USA:
 Darby – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Ravalli
 Darby – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
Gminy w USA:
 Darby (ang. Darby Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
 Darby (ang. Darby Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
 Darby (ang. Darby Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Union
 Darby (ang. Darby Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware